Cristești se poate referi la:

 Localități din România
 Cristești - localitate din județul Alba
 Cristești - localitate din județul Arad
 Cristești - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Cristești - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Cristești (Brăești) - localitate din județul Iași
 Cristești (Holboca) - localitate din județul Iași
 Cristești - localitate din județul Mureș, reședința comunei cu același nume
 Cristești - localitate din județul Vaslui
 Cristeștii Ciceului - localitate din județul Bistrița-Năsăud

 Localități din Republica Moldova
 Cristești - comună din raionul Nisporeni

Vezi și 
 Cristian (dezambiguizare)
 Râul Cristești (dezambiguizare)

Toponime românești